Jüdischer Hochzeitsring steht für:
 Jüdischer Hochzeitsring, Utensil bei Trauungen nach jüdischem Ritual
 Jüdischer Hochzeitsring (Erfurt), archäologisches Fundstück
 Jüdischer Hochzeitsring von Colmar, archäologisches Fundstück, siehe Schatz von Colmar
 Jüdischer Hochzeitsring von Weißenfels, archäologisches Fundstück, siehe Schmuckfund von Weißenfels